Garrison steht für:

 Garrison (Familienname)

Garrison (englisch „Garnison“) ist der Name folgender Orte

in Irland:
 Garrison (Irland)

in den Vereinigten Staaten:
 Garrison (Illinois)
 Garrison (Iowa) 
 Garrison (Kentucky)
 Garrison (Maryland)
 Garrison (Minnesota)
 Garrison (Montana)
 Garrison (Nebraska)
 Garrison (New Jersey)
 Garrison (New York)
 Garrison (North Dakota), im McLean County
 Garrison (Texas)
 Garrison (Utah)
 Garrison Township (Minnesota)
 Garrison Township (Missouri)